«Фремад Амагер» () — датский профессиональный футбольный клуб из Копенгагена. Основан в 1910 году. Выступает в Первой лиге.

История 
Клуб был основан 10 июня 1910 года как команда ремесленников и рабочих, некоторые из которых приходили из рабочего объединения «Фремад», располагавшегося неподалёку. Первый председатель клуба, Эберт Нордбьерг, также помог в основании Амагерского футбольного союза. Со временем клуб стал гигемоном турнира АФС, поэтому пришлось искать соперников за пределами острова.

В 1920 году клуб был принят в футбольный союз Копенгагена. В своём дебюте «Фремад» выиграл 10 из 14 матчей. С 1922 года клуб играет на стадионе «Сундбю Идротспарк», а с 1924 был принят в КФС в качестве полноправного члена.

Главные тренеры 
Главные тренеры команды с 1988 года.

Тренерский штаб 

  Carit Falch — главный тренер
  Йон Бредаль — ассистент тренера
  Йеспер Кристиансен — тренер вратарей
  Йон Ранум — тренер молодёжной команды

Статистика выступлений

Выступления в еврокубках

Состав

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Tranfermarkt
 Профиль на Soccer365
 Сайт клуба

Футбольные клубы Дании